Globozetes är ett släkte av kvalster. Globozetes ingår i familjen Chamobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Globozetes